

Izvori 

 Dragutin Kerže: 90 godina Grafičara 1926. – 2016., Osijek 2017., 

1982-83
Osijek